Koninklijke Weg, KNBLO wandelroute tussen Paleis Noordeinde in Den Haag en Paleis Het Loo in Apeldoorn
 Perzische Koninklijke Weg
 Koninklijke Weg (Jordanië)
 El Camino Real (Californië), historische route die de Spaanse missies in Californië met elkaar verbond

Zie ook
 Raja yoga, een van de hoofdtakken van de yoga 
 Koninklijke Route (doorverwijspagina)